

Петровщина — село, Кіровський район, Ленінградська область
 Петровщина — присілок, Лузький район, Кіровська область